Un pendu est la victime d'une pendaison.

Arts 
 Le Pendu est un film de Louis Gasnier avec Max Linder (1906) ;
 Le Pendu est un remake du précédent par Max Linder (1914) ;
 Le Pendu est un téléfilm de Claire Devers (2007).

Botanique 
 L’homme-pendu (Orchis anthropophora) est une orchidée ;
 Court-Pendu est le nom de différentes variétés de pommes.

Jeux 
 Le Pendu est une carte du tarot de Marseille ;
 Le Pendu est un jeu consistant à trouver un mot.

Homonymie de titre